Baisi steht für:
Baisi (Muli), Gemeinde im Autonomen Kreis Muli (Liangshan) der Tibeter in der chinesischen Provinz Sichuan
Nicolás Baisi (* 1964), Bischof von Puerto Iguazú (Argentinien)